Le championnat du monde de squash 2005 est l'édition 2005 du championnat du monde qui se déroule du  au  à Hong Kong.
Amr Shabana gagne son deuxième titre de champion du monde en battant David Palmer en finale.

Dotation et points 
En 2005, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 2005

2005
Squash masculin
Squash 2005
Monde masculin
Monde masculin 2005
Sport en novembre 2005
Sport en décembre 2005